GNR — сокращение от Great Northern Railway, названия нескольких железных дорог:
Great Northern Railway of Canada — канадская железная дорога.
Great Northern Railway (Австралия) — австралийская железная дорога.
Great Northern Railway (Великобритания) — британская железная дорога, существовавшая до 1923 года.
Great Northern Railway (Ирландия) — ирландская железная дорога.
Great Northern Railway (США) — американская железная дорога, сейчас часть BNSF Railway system.